Фаллическое дерево было художественным мотивом, распространенным в Западной Европе во времена позднего Средневековья и начала Ренессанса.  

Его конкретное значение туманно, но оно зафиксировано в бронзе, иллюминированной рукописи и живописи; возможно, это проявление похабного юмора, религиозная пародия или политический комментарий.

Фреска из тосканской Масса-Мариттима, на которой были изображены негабаритные фаллосы, некоторые прямо стоящие, в комплекте с яичками, была пропагандистским предупреждением Гвельфа о том, что, если гибеллинам будет позволено прийти к власти, они принесут с собой сексуальное извращение и колдовство.

Примечания

Ссылки 

 Фаллос в римской рукописи.

Искусство Средних веков
Страницы с непроверенными переводами
Фаллические культы и символы